

Молодіжне — смт, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Молодіжне — смт, Кіровоградська область, Кропивницький район
 Молодіжне — село, Вінницька область, Хмільницький район
 Молодіжне — село, Житомирська область, Житомирський район
 Молодіжне — село, Запорізька область, Мелітопольський район
 Молодіжне — село, Одеська область, Одеський район
 Молодіжне — село, Рівненська область, Дубенський район
 Молодіжне — село, Чернігівська область, Ніжинський район
 Молодіжне — селище, Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Молодіжне — селище, Донецька область, Волноваський район
 Молодіжне — селище, Донецька область, Кальміуський район
 Молодіжне — селище, Луганська область, Алчевський район
 Молодіжне — селище, Херсонська область, Херсонський район
 Молодіжне — мікрорайон міста Кременчука Полтавської області

Молодіжне — село, Аркалицька міська адміністрація, Костанайська область
 Молодіжне — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Молодіжне — село, Альошинський сільський округ, Мендикаринський район, Костанайська область
 Молодіжне — село, Краснопрісненський сільський округ, Мендикаринський район, Костанайська область

Див. також 
 Молодіжний